Фердинанд III (; Грац, 13. јул 1608. — Беч, 2. април 1657) је био цар Светог римског царства 1637-1657.

Фердинанд III је рођен 13. јула 1608. године у Грацу, као најстарији син Фердинанда II и Марије Ане Баварске.

Фердинанд је постао краљ Угарске 1625. године и краљ Бохемије 1627. године.
Након смрти свога оца Фердинанда II 1637. године постао је цар Светог римског царства.
За време његове владавине дошло је до Вестфалског мира којим је окончан Тридесетогодишњи рат.

Фердинанд III је умро 2. априла 1657. године у Бечу.

Тридесетогодишњи рат 

По доласку на престо 1637. године, Фердинанд се надао да ће моћи да брзо склопи мир са Француском и Шведском.
Међутим рат се вукао још 11 година, до 1648. године и Вестфалског мира.

Током последњег тешког периода у рату, године 1644, Фердинанд је дао право немачким владарима да самостално воде спољашњу политику ().
Тиме је желео да стекне више савезника пред преговоре са Француском и Шведском, али је то довело до слабљења царске власти.

Наследници 

Фердинанд III се женио три пута и имао је укупно 11 деце.

Прва супруга му је била Марија Ана од Шпаније. Она је била ћерка шпанског краља Филипа III и Маргарете од Аустрије. Пар је имао шесторо деце:
 Фердинанд IV Угарски (1633—1654)
 Марија од Аустрије (1634—1696)
 Филип Август (1637—1639)
 Максимилијан Томас, надвојвода аустрије (1638—1639)
 Леополд I (1640—1704), цар Светог римског царства
 Марија од Аустрије (1646)
Друга супруга му је била Марија Леополдина (1632—1649), аустријска надвојвоткиња. Пар је имао једног сина:
 Карл Јозеф од Аустрије (1649—1664)
Године 1651. Фердинанд се оженио по трећи пут. Супруга му је била Елеонора Тосканска и имали су четворо деце:
 Тереза Марија Јозефа (1652—1653), надвојвоткиња аустријска
 Елеонора Марија Јозефа (1653—1697), надвојвоткиња аустријска, удата за пољског краља Михала (1640—1673), па за Карла V, војводу од Лорене (1643—1690)
 Марија Ана Јозефа (1654—1689), надвојвоткиња аустријска
 Фердинанд Јозеф (1657—1658), надвојвода аустријски

Породично стабло

Види још 
 Родоскрвнуће код европских краљева

Литература

Спољашње везе 

 Генеологија Фердинанда III, преци и потомци

Рођени 1608.
Умрли 1657.
Династија Хабзбург
Цареви Светог римског царства
Краљеви Угарске
Краљеви Чешке
Личности Тридесетогодишњег рата
Грачани